Plinius de Oudere, Romeins schrijver en wetenschapper (23-79)
 Plinius de Jongere, Romeins schrijver en staatsman (63-ca. 113)